

Codici 
 LIBC – codice ICAO dell'aeroporto di Crotone

Informatica 
 libc – abbreviazione di libreria standard del C